Muhr är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Tamsweg och förbundslandet Salzburg, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Antalet invånare är .

I omgivningarna runt Muhr växer i huvudsak blandskog. Runt Muhr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Källor

Externa länkar

Indelningar i Land Salzburg